Козелки — село в Красноярському районі Самарської області РФ.
 Козелки — село в складі Красноглинського міського району Самари, РФ.